Vachères bezeichnet

 Vachères (Alpes-de-Haute-Provence), eine französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Vachères (Durance), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance
 Vachères-en-Quint, eine französische Gemeinde im Département Drôme